Jakobiten oder Jakobiter steht für:

 Jakobiten, die Anhänger des vertriebenen Königs Jakob II. und VII. auf den Britischen Inseln
 (veraltet und abwertend) die Anhänger der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien
 Commerson-Delfin (auch: Jakobiter, Jacobita)

Siehe auch:
 Jakobiner